Diverse Mitglieder linksextremistischer Terrororganisationen in der Bundesrepublik Deutschland starben bei Schusswechseln mit der Polizei, Sprengstoffanschlägen, Hungerstreiks oder durch Suizid. Die Mehrzahl der Personen gehörte der Rote Armee Fraktion (RAF) an. Weitere Personen waren Mitglieder der Revolutionären Zellen, der Bewegung 2. Juni oder des Zentralrats der umherschweifenden Haschrebellen.

Die Liste führt Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes aktive Mitglieder dieser Organisationen in der Bundesrepublik Deutschland waren. Es sind auch Personen aufgeführt, bei denen eine Mitgliedschaft nur vermutet wird.

Durch vorzeitig explodierte Bomben kamen darüber hinaus folgende Personen ums Leben, die – soweit bekannt – keiner Terrorgruppe angehörten, jedoch ihre Anschläge in den Kontext des RAF-Terrors stellten.

Auch nachdem sich die RAF 1998 aufgelöst hatte, sind ehemalige Mitglieder, die sich weiterhin im Untergrund befanden, gestorben:

Siehe auch 
 Liste der Todesopfer der Rote Armee Fraktion

Einzelnachweise 

!
!
!
Liste (Tod)